A Kicsi királylány (eredeti cím: Little Princess) egy brit, gyerekeknek szóló televíziós rajzfilmsorozat. A mese Tony Ross eredeti könyvei alapján készült, melynek első része 1986-ban jelent meg "A bilimet akarom!" címmel. Az Egyesült Királyságban 2006-ban tűzték először műsorra. Magyarországon először a Minimax sugározta, később az M1 és az M2 vetítette.

Szereplők, szinkron

Epizódok

Jegyzetek

Források 

Brit animációs sorozatok
A Channel 5 saját gyártású műsorai